O King of the Ring 1994 foi a oitava edição do torneio King of the Ring. Decorreu entre 13 de Abril e 19 de Junho de 1994. As eliminatórias foram:

¹ Crush (substituindo "Gigalo" Jimmy Del Ray) e o "The Native American" Tatanka lutaram até Double Count-Out em 7:06 no WWF Monday Night RAW a 5/30/94 num combate de qualificação para o King of the Ring. Os dois lutariam outra vez na semana seguinte na RAW num Lumberjack Match para o último lugar no WWF King of the Ring 1994.

O evento pay-per-view decorreu a 19 de Junho de 1994 no Baltimore Arena em Baltimore, Maryland.
 Razor Ramon derrotou Bam Bam Bigelow num combate de quartos-final do King of the Ring (8:24)
 Irwin R. Schyster derrotou Mabel num combate de quartos-final do King of the Ring (5:34)
 Owen Hart derrotou Tatanka num combate de quartos-final do King of the Ring (8:18)
 The 1-2-3 Kid derrotou Jeff Jarrett num combate de quartos-final do King of the Ring (4:39)
 O campeão Intercontinental da WWF Diesel derrotou o campeão da WWF Bret Hart por desqualificação; Hart mantém o título da WWF (22:51)
 Razor Ramon derrotou Irwin R. Schyster num combate de meias-finais do King of the Ring (5:13)
 Owen Hart derrotou The 1-2-3 Kid num combate de meias-finais do King of the Ring (3:37)
 The Headshrinkers (Samu e Fatu) derrotaram Crush e Yokozuna para manter o WWF Tag Team Championship (9:16)
 Owen Hart derrotou Razor Ramon para ganhar o torneio King of the Ring (6:35)
 Roddy Piper derrotou Jerry Lawler (12:30)

King of the Ring
Pay-per-views da WWE